

Toponyme 
 Roncal, est une ville et une commune dans la Communauté forale de Navarre dans le Nord de l'Espagne.
 Roncal, est la plus orientale des vallées pyrénéennes de la Navarre, et constitue une mancomunidad (division administrative), dont le chef-lieu est le village de Roncal.

Voir aussi 
L'expression Junte de Roncal sert à désigner deux réalités différentes :

 Junte de Roncal, est un traité liant les villages de la vallée française de Barétous et la vallée espagnole de Roncal, dans les Pyrénées. Ce traité est connu sous le nom de Tribut des Trois Vaches
 Junte de Roncal ou Junta de Roncal, est une assemblée traditionnelle des sept villages de la vallée espagnole de Roncal en Navarre

Roncalais, dialecte du basque proche du souletin, autrefois parlé dans la vallée de Roncal et aujourd'hui disparu.
Fromage de Roncal, fromage de brebis produit dans la vallée et protégé par une denominación de origen.

Homonymie de toponyme